Marc Eberle ist der Name folgender Personen:

* Marc Eberle (Regisseur) (* 1972), deutscher Regisseur
 Marc Eberle (Fußballspieler) (* 1980), deutscher Fußballspieler